Marcela pode referir-se a:

Santa Marcela
Marcela (montanha)
Marcela (planta)
Sinônimo de bondade
Desambiguação